Ше́лли () — английская фамилия.

 Шелли, Алекс (род. 1983) — американский рестлер.
 Шелли, Брюс (род. 1948) — американский геймдизайнер настольных и компьютерных игр.
 Шелли, Джордж Эрнест (1840—1910) — британский орнитолог и геолог.
  (род. 1951) — американский фигурист, выступающий как в парном, так и в одиночном разрядах.
 
 Шелли, Мэри (1797—1851) — английская романистка, жена Перси Биши Шелли.
 Шелли, Перси Биши (1792—1822) — английский писатель, поэт и эссеист, муж Мэри Шелли.
 Шелли, Рэйчел (род. 1969) — английская актриса.
 Шелли, Эдриэнн (1966—2006) — американская актриса, кинорежиссёр и сценарист.
 Шелли Марш — персонаж сериала «Южный Парк».
 Шелли — персонаж из видеоигры «Brawl Stars».

Топоним 
 Шелли — село в Агдамском районе Азербайджана

Примечания